Ancap puede referirse a:

 ANCAP (1931), empresa pública uruguaya.
 Anarcocapitalismo, doctrina política.